

Œuvres 

 Abyss, film de James Cameron sorti en 1989 ;
 Abyss, jeu vidéo DSiWare ;
 AbySs, jeu vidéo de rôle multiplateforme sur PC ;
 Abyss, série télévisée fantastique sud-coréenne de 2019.

Personnages 
Abyss peut aussi désigner :
 Abyss, mutant appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Abyss, pseudonyme du catcheur américain Chris Parks.
 Abyss, antagoniste principal de Soul Calibur III.

Voir aussi 
 Abyss Box, aquarium à haute pression
 Tales of the Abyss, jeu vidéo de rôle, créé par Namco sur Playstation 2
 Seasons in the Abyss, album du groupe Slayer